We the People (deutsch: Wir, das Volk) ist:

 der vielzitierte Anfang der Verfassung der Vereinigten Staaten und der Verfassung der Republik Indien
 ein Album von Adrenaline Mob, siehe We the People (Adrenaline-Mob-Album)
 das Debütalbum von Flipsyde, siehe We the People (Flipsyde-Album)
 ein Werk von Leo Huberman
 der Anfang der Charta der Vereinten Nationen (hier allerdings im Plural: We the Peoples)
 ein Film, siehe We the People (Film)
 ein Lied der Band A Tribe Called Quest, als Antwort auf die Agenda von Donald Trump
 eine österreichische Straßenzeitung, siehe We the People (Zeitung)